KN steht als Abkürzung für:

 Kartographische Nachrichten, Fachzeitschrift
 Kieler Nachrichten, deutsche Zeitung
 Knackstedt & Näther, Ansichtskartenverlag und Druckerei in Hamburg
 Kombinierte Nomenklatur, EG-einheitliche achtstellige Warennomenklatur nach EWG Nr. 2658/87
 Kontonummer
 Neuss Hauptbahnhof nach DS 100
 Krotoschiner Notizen, Mitteilungen der Heimatkreisgemeinschaft Krotoschin
 St. Kitts und Nevis, karibischer Inselstaat (Landescode nach ISO 3166)

Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Ägypten: Gouvernement Qina
 Deutschland: Landkreis Konstanz
 Griechenland: Regionalbezirk Pieria (nach dem Hauptort Katerini)
 Grönland: Kfz-Nationalitätszeichen (für Kalaallit Nunaat, muttersprachliche Bezeichnung)
 Großbritannien: Northampton
 Niederlande: Niederländisches Heer (nur mit zwei Buchstaben)
 Norwegen: Drammen in der Provinz Viken
 Polen: kreisfreie Stadt Nowy Sącz
 Slowakei: Okres Komárno

Kn ist:

 Knudsen-Zahl, Formelzeichen

kN ist:

 Kilonewton, Einheitenzeichen (1 kN = 1000 N), siehe Newton (Einheit)

kn ist:

 Kannada, auch kanaresisch, Kürzel für die südindische Sprache nach ISO 639-1
 Knoten (Einheit), Einheitenzeichen für die nautische Einheit
 Kroatische Kuna, Währung Kroatiens

.kn ist:

 .kn, die Top-Level-Domain von St. Kitts und Nevis

Abkürzung